IK Stjärnan kan avse:

 Helenelunds IK, en idrottsklubb i Sollentuna i norra Stockholm, Sverige
 Makkabi Helsinki, en judisk idrottsförening i Helsingfors, Finland